Falconara může být:
 Falconara Albanese, italské město v oblasti Kalábrie, provincii Cosenza
 Falconara Marittima, italské město v oblasti Marche, provincii Ancona